Грицак — українське прізвище.

 Грицак Андрій Олексійович (* 1992) — український спортсмен-гирьовик. Чемпіон Світу і Європи з гирьового спорту.
 Грицак Василь Сергійович ( 1967) — генерал-полковник, начальник Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області, перший заступник Голови СБУ, керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України.
 Грицак Василь Миколайович ( 1961) — генерал-лейтенант міліції України, депутат Верховної ради з 2007 року.
 Грицак Віктор Михайлович — заслужений донор України.
 Грицак Віталій Миколайович (* 1964) — генерал-майор міліції, Депутат Рівненської обласної ради.
 Грицак Віталія Борисівна (* 1999) — українська музикантка, скрипалька, поетеса, авторка та виконавиця.
 Грицак Володимир Семенович ( 1946) — український актор, режисер.
 Грицак Євген Михайлович (1890—?) — український педагог, мовознавець, публіцист.
 Грицак Іван Юрійович ( 1949) — український дипломат.
 Грицак Михайло (1872—1939?) — український педагог-математик і громадський діяч.
 Грицак Орест Ігорович ( 1973) — український шахіст, гросмейстер, Чемпіон України з шахів (1993).
 Грицак Олександр Теодорович (1933—2001) — український хоровий диригент і педагог.
 Грицак Осип Теодорович (1905—1941) — крайовий провідник ОУН протягом березня-квітня 1940.
 Грицак Микола Андрійович (1908—1971) — український мовознавець.
 Грицак Михайло — український селянин, посол до Галицького сейму в 1861—1866 роках.
 Грицак Павло Євгенович (1925—1958) — український історик.
 Грицак Павло Ількович (* 1980) — телевізійний і кіно-продюсер, медіа-менеджер.
 Грицак Ярослав Йосипович ( 1960) — доктор історичних наук, професор.
 Лев Грицак ( 1952) — Заслужений лікар України, двічі міський голова курорту Трускавець, Лауреат Державної премії України з архітектури.

Примітки 

Українські прізвища